Елгаштина — женский вариант русской фамилии Елгаштин. Известные носители:

 Елгаштина, Зинаида Ивановна (1897—1979) — русская балерина, танцовщица 1920-х годов, художница-аппликатор, кукольник, художник театра, мемуарист, музейщик.
 Елгаштина, Мария Николаевна (1873—1966) — русская художница, живописец, график, художник театра.